Пулитцеровская премия за национальный репортаж (англ. Pulitzer Prize for National Reporting) — номинация Пулитцеровской премии, учреждённая в 1948 году для награждения выдающихся работ в области национальной журналистики. Её предшественником являлась премия «За лучший телеграфный репортаж (национальная)», которую присуждали в 1942—1947 годах.

За выдающийся пример национальных событий в ежедневных, еженедельных или воскресных газетах Соединённых Штатов.

История 
В первые годы существования Пулитцеровской премии локальных, национальных и международных корреспондентов объединяли в одну категорию «За репортаж». Но фактически награда была ориентирована на национальную тематику. Путаница из-за нечёткой структуры распределения материалов по номинациям привела к изменению структуры премии в годы Второй мировой войны. В 1942 году были созданы национальная и международная премии «За лучший телеграфный репортаж». В 1948 году их заменили аналогичными номинациями «За национальный репортаж» и «За международный репортаж». В новую национальную рубрику вошли не только репортажи с места событий, но также статьи, расследования, корреспонденция, заметки и другое. Основными темами журналистов являлись преступность и коррупция.

Лауреаты

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Номинации Пулитцеровской премии